Vlase je lahko:
 Vlase, Leskovac (Srbija)
 Vlase, Vranje (Srbija)